Klenkok ist der Name des Bremer Ministerialengeschlechts, das später als Klencke bekannt geworden ist, aus dem auch einige Theologen hervorgegangen sind. Familienmitglieder:

 Johannes Klenkok (* um 1310; † 1374), Theologe und Bekämpfer des Sachsenspiegels
 Konrad Klencke (auch Cord; * vor 1498, † 1518), Domdekan in Bremen und Verden